Тополиное () — село на Украине, находится в Никольском районе Донецкой области.

Код КОАТУУ — 1421787001. Почтовый индекс — 87050. Телефонный код — 6246.

Население 
 1970 — 863 чел.
 1976 — 862 чел.
 2001 — 1040 чел. (перепись)

Адрес местного совета 
87050, Донецкая область, Никольский р-н, с. Тополиное, ул. Шкильна, 11, 2-61-31

Ссылки 
 
 http://kz-topoline.at.ua — КУ «Тополинская ООШ I—III ступеней»

Примечания 

Населённые пункты Никольского района (Донецкая область)